Budynek WSD w Toruniu – dawny budynek ewangelickiego seminarium nauczycielskiego, obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, a także Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej oraz Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej. Mieści się przy ul. Henryka Sienkiewicza 40.

Historia 
Budynek powstał w 1910 roku według projektu Karla Kleefelda i pierwotnie był siedzibą ewangelickiego seminarium nauczycielskiego. Po 1920 roku w przejętym przez władze polskie gmachu umieszczono Państwowe Nauczycielskie Seminarium Żeńskie, a później także Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi (obecnie II LO).

Na początku 1945 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Torunia, urządzono tam szpital wojskowy.

W latach 1946 – 1993 budynek pełnił funkcje oświatowe, będąc siedzibą m.in. Liceum Medycznego im. Zofii Szlenkier (poprzednie jego nazwy: Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, Państwowe 4-letnie Liceum Medyczne, Liceum Medyczne Pielęgniarstwa). Mieścił się tam także internat tejże szkoły oraz Liceum Ekonomicznego (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych).
 
Na przełomie 1994 i 1995 roku obiekt wyremontowano i przeznaczono na cele Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji toruńskiej. 

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1089).

Galeria

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Toruń
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków